La TVM ou Televiziona Malagasy est la première chaîne de télévision à avoir vu le jour à Madagascar.

Historique 
Elle a été inaugurée le  par Philibert Tsiranana, date à laquelle elle a diffusé ses premières images, en noir et blanc.

Notes et références 

Chaîne de télévision à Madagascar